Kuhne steht für:
 Kuhne (Unternehmen), deutscher Hersteller kunststoffverarbeitender Maschinen und Anlagen

Kuhne ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Kuhne (* 1993), deutsche Judoka mit geistiger Beeinträchtigung
 Fritz Kuhne (1894–1992), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Helmut Kuhne (* 1949), deutscher Abgeordneter im Europäischen Parlament (SPD)
 Louis Kuhne (Architekt) (1814–1896), deutscher Architekt und braunschweigischer Baubeamter
 Louis Kuhne (1835–1901), deutscher Naturheilkundler
 Reinhard Kuhne (* 1950), deutscher Fußballschiedsrichter und -funktionär
 Sibylle Kuhne (* 1948), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Wilhelm Kuhne (1926–2019), deutscher katholischer Priester und Erwachsenenbildner

Siehe auch:
 Kühne
 Coene